Azure – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w Montanie
 Azure – miejscowość w Kanadzie, Albercie

Zobacz też 
 Microsoft Azure
 Azure Window
 SQL Azure
 Bentley Azure